Портинхойка (), Петровка — разрушенная в ходе боёв 1944 года финская деревня на территории современного Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области России. Находится в 2 километрах севернее посёлка Красный Холм.
 
До 1939 года входила в состав Выборгской губернии Финляндии. В 1940 году вошла в Выборгский район Ленинградской области СССР.

Здесь находился стратегически важный перекресток дорог Тали — Портинхойка и Портинхойка — Ихантала (в наши дни — район 11-го км дороги Выборг — Светогорск).

Летом 1941 года перекресток был перекопан отступающими советскими войсками. К 1944 году здесь находились засадные позиции финских САУ StuG III. Крупнейшие бои развернулись в конце июня 1944 года в ходе Выборгской операции (1944), практически полностью поселение было уничтожено в ходе сражения на заключительном этапе Выборгско-Петрозаводской операции советских войск.

На месте посёлка находится Мемориал «Петровка» — братской могилы советских воинов, погибших в боях на Карельском перешейке во время Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. и в годы Великой Отечественной войны 1941—1944 гг.

Ссылки 
 Портинхойка  на Викимапии
Населённые пункты по алфавиту
Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района